Cuzieu ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Cuzieu (Ain) im Département Ain
 Cuzieu (Loire) im Département Loire